Az 1986-os U16-os labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája Görögország volt, a mérkőzéseket május 1. és május 10. között rendezték meg 16 csapat részvételével.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Külső hivatkozások 
 uefa.com

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U16